Kattören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kattören, Korpo, Åboland, 
 Kattören, Borgå, Nyland, 
 Kattören, Lovisa, Nyland,

Se även
Kattöra
Kattörarna
Kattön

Robotskapade Finlandförgreningar